Прогрессия — последовательность величин, каждая следующая из которых находится в некой, общей для всей прогрессии, зависимости от предыдущей.

 Арифметическая прогрессия — прогрессия, каждый следующий член которой равен предыдущему, увеличенному на фиксированное для прогрессии число.
 Геометрическая прогрессия — прогрессия, каждый следующий член которой равен предыдущему, умноженному на фиксированное для прогрессии число.
 Гармоническая прогрессия — прогрессия, образованная обратными элементами арифметической прогрессии.
 Прогрессия — в музыке, последовательность аккордов в композиции.